Buryatnemonyx gratshevi — вымерший вид жуков из семейства цветожилов (Nemonychidae). Вид был назван в честь энтомолога и палеонтолога В. Г. Грачёва. Обнаружен в меловых отложениях Бурятии (аптский ярус; Закаменский район, 10 км юго-восток от Цакира, река Хасуртый). Чёрное тело дорзо-вентрально сплющено, длиной 4,1 мм. Голова крупная, шире своей длины. Рострум длинный, в 12 раз длиннее своей ширины и в 2,4 раза длиннее пронотума. Новый вид и род отнесены к подсемейству Distenorrhininae (чей типовой род †  ранее принадлежал к подсемейству Brenthorrhininae), в 2015 году пониженному до трибы Distenorrhinini подсемейства Brenthorrhininae.

См. также 
 Arra legalovi

Примечания 

†
†
Вымершие жесткокрылые
Насекомые мелового периода
Фоссилии из меловых отложений России
Фоссилии, описанные в 2010 году
Грачёв, Вадим